Степанков Валерій Степанович (1947) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Степанков Костянтин Костянтинович (1962-2012) — український і радянський кіноактор і режисер.
 Степанков Костянтин Петрович (1928-2004) — український актор.
 Степанков Роман Андрійович (1989) — український футболіст, який виступає на позиціях півзахисника та нападника.